

Cinema 
 Mamma, ho perso l'aereo (Home Alone) – film del 1990 diretto da Chris Columbus
 Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York (Home Alone 2: Lost in New York) – film del 1992 diretto da Chris Columbus
 Mamma, ho preso il morbillo (Home Alone 3) – film del 1997 diretto da Raja Gosnell
 Mamma, ho allagato la casa (Home Alone 4: Taking Back the House) – film del 2002 diretto da Rod Daniel
 Holiday Heist - Mamma, ho visto un fantasma (Home Alone: The Holiday Heist) – film del 2012 diretto da Peter Hewitt
 Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l’aereo – film del 2021

Altro 
 Home Alone  – videogioco del 1991
 Home Alone 2: Lost in New York  – videogioco del 1992
 Home Alone  – videogioco del 2006
 Home Alone – serie di film 
 Home Alone – singolo di R. Kelly